Hörningsholm kan avse: 

 Hörningsholms slott – ett slott på norra Mörkö i Mörkö socken, söder om Södertälje i Södermanland
 Hörningsholm, Sundsvalls kommun – en småort på Alnön i Sundsvalls kommun
 Hörningsholm (äpple) – en äppelsort av okänt ursprung